Balevski ist der Familienname folgender Personen:

 Angel Balevski (1910–1997), bulgarischer Erfinder und Ingenieur
 Vančo Balevski (* 1947), jugoslawischer Fußballspieler